O livro Carnaval, seis milênios de história, escrito por Hiram Araújo, apresenta uma valiosa compilação de informações indispensáveis para quem quiser estudar a festa carnavalesca do Brasil e do Rio de Janeiro.

A grande importância do livro está no volume de dados e informações sobre o carnaval brasileiro em geral e sobre as escolas de samba cariocas em particular.

Como citar esta obra

ARAÚJO, Hiram. Carnaval: seis milênios de história. Rio de Janeiro: Gryphus, 2003.

Outros bons livros sobre o carnaval brasileiro

História do carnaval carioca, de Eneida de Moraes.

O livro de ouro do carnaval brasileiro, de Felipe Ferreira.

Inventando carnavais: o surgimento do carnaval carioca no século XIX e outras questões carnavalescas, de Felipe Ferreira.

Livros do Brasil
Livros sobre carnaval
Livros de 2003